Karel I van Savoye bijgenaamd de Vechter (Carignano, 29 maart 1468 — Pinerolo, 13 maart 1490) was van 1482 tot aan zijn dood hertog van Savoye. Hij behoorde tot het Huis Savoye.

Levensloop
Karel was de vijfde zoon van hertog Amadeus IX van Savoye en diens echtgenote Yolande van Valois, zus van koning Lodewijk XI van Frankrijk. Na de dood van zijn oudere broer Filibert I werd hij in 1482 op veertienjarige leeftijd hertog van Savoye. Zijn oom Lodewijk XI liet zijn invloed gelden en zorgde ervoor dat Karel opgevoed werd bij de graven van Dunois in Château-Renault. Karel kreeg op die manier een uitgebreide opleiding, waarbij hij onder meer Latijn en Grieks leerde.

Kort na zijn troonsbestijging stierf zijn oom Lodewijk XI in augustus 1483 en begon Karel op vijftienjarige leeftijd zelfstandig te regeren. Hij toonde meteen een grote daadkracht om zijn land terug te versterken, nadat Savoye als gevolg van conflicten met Bourgondië, Milaan en het Oude Eedgenootschap aan macht had ingeboet.

In de binnenlandse politiek zette Karel zijn macht door tegenover opstandige edelen, zoals maarschalk Claudio van Racconiggi, die na een rebellie tegen Karel al zijn ambten en titels verloor. Terwijl Karel zich verbond met het oostelijk van Savoye gelegen markgraafschap Montferrat, kwam het in 1487 tot een oorlog met het westelijk van Savoye gelegen markgraafschap Saluzzo. Met een voormars tegen Carmagnola en Saluzzo dwong hij markgraaf Lodewijk I van Saluzzo tot overgave, waarna Lodewijk trouw moest zweren aan Karel. Dit leidde echter tot een meningsverschil met koning Karel VIII van Frankrijk, die de suzereiniteit had over Saluzzo. Een ontmoeting van de hertog van Savoye en de koning van Frankrijk in Tours leverde geen oplossing op en uiteindelijk ging het markgraafschap Saluzzo in 1543 naar Frankrijk.

In maart 1490 stierf hij kort voor zijn 22ste verjaardag aan de gevolgen van een ernstige ziekte.

Huwelijk en nakomelingen 
Op 1 april 1485 huwde Karel met Bianca (1472-1519), dochter van markgraaf Willem VIII van Monferrato. Ze kregen twee kinderen:
 Yolande Louise (1487-1499), huwde in 1496 met hertog Filibert II van Savoye
 Karel II Johan Amadeus (1489-1496), hertog van Savoye

Voorouders 

Hertog van Savoye
Huis Savoye
Persoon in de 15e eeuw